Планктоміцети (Planctomycetes) — тип водних бактерій, знайдених в зразках солоної та прісної води, також представники групи є важливими складовими ґрунтових угрупувань, детектуються в торф'яних сфагнових болотах, мешкають також в анаеробних джерелах, багатих на сполуки сірки.

Бактерії цієї групи розмножуються брунькуванням. Вони мають унікальну для бактерій будову цитоплазми і клітинної стінки, за формою яйцеподібні і мають «стеблинку» на нерепродуктивному кінці, яка допомагає їм закріплюватися на субстраті.

Дослідження представників родини представляє інтерес для вивчення еволюції і екології мікроорганізмів. Наприклад, дослідження геномів представників групи дозволяє пролити світло на походження метаногенезу і метилотрофії.

Будова клітини 

Унікальною особливістю будови клітиннох стінки представників цієї групи в порівнянні з більшістю бактерій є відсутність пептидоглікану, замість якого присутні глікопротеїн, що містить багато залишків глутамінової кислоти. У мембрані виявлені гопаноїди — речовини, подібні до стероїдів, які зміцнюють цитоплазматичну мембрану і раніше були виявлені лише у аеробних мікроорганізмів. Ще одною унікальною особливістю є наявність оточених мембраною внутрішніх структур у цитоплазмі: пірреллюлозому або рибоплазму, яка містить рибосоми і пов'язані білки, та вільну від рибосом парафоплазму. Крім того нуклеоїд цих бактерій оточений подвійною мембраною, утворюючи аналог клітинного ядра еукаріотів.

Геном 

Порівняльний аналіз нуклеотидних послідовностій 16S рРНК показав, що ця група має високий рівень гомології з трьома іншими типами — Verrucomicrobia, Chlamydiae і Lentisphaerae, утворюючи надтип. З іншого боку, унікальною особливістю геномів планктоціцетів є те, що цілий ряд істотних шляхів не організований у вигляді оперонів, що незвичайно для бактерій. Цілий ряд знайдених генів також опинилися гомологічними знайденим в еукаріотів. Один такий приклад — послідовність одного з генів Gemmata obscurioglobis, яка, як було знайдено, має істотну гомологію до інтегріну alpha-V, білка, важливого для трансмембранної передачі сигналів в еукаріотів.

Життєвий цикл 

Життєвий цикл представників групи аналогічний життєвим циклам циклам кількох інших мікроорганізмів з асиметричним поділом клітини, наприклад бактерій роду Caulobacter. Він залучає чергування між нерухомими та рухомими клітинами, що плавають за допомогою джгутиків. Нерухомі клітини брунькуються, утворюючи рухомі клітини, як перепливають на деяку відстань, після чого закріплюються на місці, становлячсь нерухомими і починаючи розмноження.

Філогенія 
Еволюційні звязки в середині групи згідно з All-Species Living Tree Project:

Посилання

Див. також 
 Позначення, що використовуються в найменуваннях таксонів

Порядки бактерій